nyírfás terület
 Almásnyíres, falu Romániában, Szilágy megyében (1909-ig Nyíres)
 Szásznyíres, falu Romániában, Kolozs megyében